Бутковський (Бутківський) — польське й українське прізвище, а також топонім.

Жіночий аналог прізвища — Бутковська (Бутківська).
Прізвища
 Бутковський Іван (1910—1967) — провідний член УВО та ОУН, повітовий провідник ОУН Сколівщини, командир 4-ї ВО «Говерла» групи УПА-«Захід».
 Бутковський Микола Анатолійович ( 1960) — український живописець.
 Бутковський Микола Юхимович (1955) — актор Київського національного академічного театру оперети. Народний артист України (2011).
 Бутковський Петро Олександрович (1801—1844) — харківський професор-психіатр, основоположник наукової і практичної психіатрії, який в 1834 р. видав у Харкові перший в Російській імперії підручник із психіатрії.
 Бутковська Світлана Іванівна (1959) — український художник ужиткового мистецтва. Член НСХУ (1999).
 Донченко-Бутковська Валентина Петрівна (1955) — українська артистка музичної комедії, актриса Київського театру оперети. Заслужена артистка України (2005).
 Бутківський Віктор Володимирович (1959) — український політик і господарник.

Топоніми
 Бутковське озеро — стара назва штучного озера Керкіні в Центральній Македонії.
 Бутковський — селище, Самарська область, Росія.

Див. також 
 Бутков
 Бутківський